Slovo plaňka znamená:

 obecný název pro dřevěné tyčovité těleso plochého průřezu, které se připevňuje přibitím skrz svůj nejmenší rozměr.
 prvek plaňkového plotu – svisle umístěná tyčka.
 část trupu dřevěné lodě tvořící obšívku. Plaňky jsou přibíjeny vodorovně na nosníky. Tato část stavby lodi se nazývá plaňkování.

Podobné slovo pláňka:
 planý (nešlechtěný, nenaroubovaný) ovocný strom.
 malá pláň

Externí odkazy 
 
 

Dřevo